

Архангельський сільський округ — адміністративна одиниця, Денисовський район, Костанайська область
 Архангельський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Архангельський сільський округ — адміністративна одиниця, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область